Belmontesi – abitanti di Annunziata (Belmonte Calabro)
Belmontesi – abitanti di Belmonte Calabro
Belmontesi – abitanti di Belmonte Castello
Belmontesi – abitanti di Belmonte Mezzagno
Belmontesi – abitanti di Belmonte Piceno
Belmontesi – abitanti di Belmonte del Sannio
Belmontesi – abitanti di Belmonte in Sabina